Roku 1794 se u Varšavy odehrála dvě vojenská střetnutí: 

 První bitva u Varšavy roku 1794, známá též jako Obléhání Varšavy
 Druhá bitva u Varšavy roku 1794, známá též jako Bitva o Pragu